Houssine Kharja - em árabe, حسين خرجة (Poissy, 9 de novembro de 1982) - é um futebolista francês naturalizado marroquino. Atualmente joga no FC Sochaux-Montbéliard.

Carreira 
Kharja fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol nas Olimpíadas de 2012.

Títulos 
 Internazionale
 Coppa Italia: 2010-11

Naturais de Poissy
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Robur Siena
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas do Al-Arabi Sports Club
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Futebolistas olímpicos de Marrocos
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012